Les  Jeux méditerranéens se sont déroulés du 21 au  à Mersin (Turquie).

Équipes présentes

Tour préliminaire

Composition des groupes

Poule A 

|}

|}

Poule B 

|}

|}

Phase finale

Classements 5-6 

|}

Classements 1-4

Classement final

Les Compositions

Voir aussi

Articles connexes 

 Jeux méditerranéens 2013
 Volley-ball féminin

Lien externe 

  Le site des équipes de France

2013
Jeux méditerranéens de 2013
Jeux méditerranéens
Jeux mediterraneens 2013